Der Geburtstag steht für:

 Der Geburtstag (Patience)
 Der Geburtstag (Johler), Erzählung von Jens Johler (1996)
 Der Geburtstag oder die Partikularisten, Bildergeschichte von Wilhelm Busch (1873)
 Der Geburtstag der Infantin, Kunstmärchen von Oscar Wilde